Grünenbach ist der geographische Name

einer Gemeinde:
 Grünenbach, Gemeinde im Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern

von Orten:
 Grünenbach (Leutkirch im Allgäu), Weiler der Stadt Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Grünenbach (Waldbröl), Ort in der Stadt Waldbröl, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

eines Gewässers:
 Grünenbach (Obere Argen), linker Zufluss der Oberen Argen bei Gestratz, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern

Siehe auch:
 Grünbach
 Grönenbach